Тринити — третій альбом гурту Слот. На альбомі співає Дарія «Nookie» Ставровіч.

Список композицій

Посилання 
 Огляд альбому на сайті darkside.ru
 Огляд альбому на сайті Звуки. Ру
 Огляд альбому на сайті «2M»
 Рецензія на альбом на сайті heavymusic.ru

Альбоми альтернативного металу